Prato - objeto culinário que se utiliza como recipiente de alimentos diversos
Prato (porção) - porção de alimentos que se serve numa refeição ou banquete
Prato (instrumento musical) - instrumento musical de percussão
Prato de disco rígido - disco magnético de metal, utilizado como componente de disco rígido de computador
Queijo prato - tipo de queijo

Localidades
Vila Pratos
Prato (Itália) - comuna italiana, situada na região de Toscana
Prato (Suíça) - comuna suíça, situada no cantão do Tessino
Prato Sesia, comuna italiana do Piemonte
Desambiguação
Desambiguações de topônimos